32-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 5 февраля 1980 года на «Джо Луис Арене», домашней арене клуба «Детройт Ред Уингз». Уже в своём первом сезоне путевку на матч «всех звёзд» заработал Уэйн Гретцки. Команда конференции Принца Уэльского в пятый раз подряд обыграла своих соперников. Проигрывая в третьем периоде со счётом 2:3, игроки конференции Принца Уэльского сумели переломить ход игры и забросили четыре безответные шайбы в течение пяти минут во второй половине периода.

Титул лучшего хоккеиста, забив гол и отдав одну передачу, получил Реджи Лич. Отметился в матче и 51-летний Горди Хоу, сделавший последнюю точную передачу в игре, в свой последний, 23-й раз сыграв в матче всех звёзд.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 32-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1979/80
Драфт НХЛ 1979
Драфт НХЛ 1980

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1980 год в хоккее
Спортивные соревнования в Детройте